Independența se poate referi la:

 Independența, Călărași
 Independența, Constanța
 Independența, Galați
 Independența, Prahova
 Independența Sibiu, companie producătoare de utilaje pentru metalurgie din România